Degerfors (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Degerfors (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente in Zweden.
 Degerfors IF, een voetbalclub uit deze plaats.